

Sigle 
 Deutsches Sportfernsehen –  canale televisivo tedesco con palinsesto sportivo
 Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft – Società per l'amicizia tedesco-sovietica, organizzazione di cooperazione fra la Repubblica Democratica Tedesca e l'Unione Sovietica
 Directorate of Special Forces – struttura interforze britannica a cui fa capo lo Special Air Service
 Dubai Shopping Festival – evento commerciale internazionale organizzato annualmente a Dubai

Sport 
 DSF – abbreviazione di disqualified (squalificato)